Barroca, também conhecida como Santo Antônio da Barroca, é um subdistrito do município brasileiro de Mariana, no interior do estado de Minas Gerais. Localizado a  do centro da cidade de Mariana, no distrito de Cachoeira do Brumado, o povoado possui cerca de 500 habitantes e existe desde os primórdios do século XVIII. A singularidade da comunidade está presente na musicalidade e dança, uma das marcas mais fortes de sua identidade. Barroca é guardiã do Congado de Nossa Senhora do Rosário da Barroca, que desde 1942 resiste no povoado. 

Outro ponto marcante de Barroca são as fazendas, que fazem parte da oralidade da comunidade. São nelas que se construiu a história do sub-distrito, funcionavam ali engenhos, moravam senhores donos de escravos e terras que detinham a riqueza e o poder na época. Com o fim da escravidão e o declínio das grandes minas da região, as fazendas passaram a ser dos antigos escravos, os antepassados dos moradores de Barroca. As fazendas que ainda hoje existem são: Fazenda Jequitibá, Fazenda dos Caldeirões, Fazenda do Sr. Geraldo Salomão Neme, Fazenda Inácio Corrêa Fazendo do Barlão, Fazenda do Elefante e Fazenda Folha Larga. Essas fazendas são até hoje responsáveis pela economia local.

Ligações externas 
 

Subdistritos de Mariana